Ronaldo jest portugalskim, włoskim i hiszpańskim odpowiednikiem imienia Reginald (Ronald w języku angielskim).

Brazylijscy piłkarze:
 Ronaldo Luís Nazário de Lima
 Ronaldo de Asis Moreira
 Ronaldo Maczinski
 Ronaldo Gonçalves Drummond
 Ronaldo Guiaro
 Ronaldo Rodrigues de Jesus
 Ronaldo Souza
 Ronaldo Soares Giovanelli
 Ronaldo Moraes da Silva
Portugalscy piłkarze:
 Cristiano Ronaldo
 Tiago Ronaldo
Inne:
 Estádio Dr. Ronaldo Junqueira − stadion piłkarski